Зо́ряний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Зоряний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Зоряний провулок — провулок у місті Київ.
 Зоряний провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Зоряний провулок — провулок у місті Ужгород.
 Зоряний провулок — провулок у місті Харків.
 Зоряний провулок — провулок у місті Хмельницький.

Провулки